

Persone 
 Angelo Venturelli (1958) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere; 
 Alberto Venturelli (1988) – atleta italiano;
 Emanuele Venturelli (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano 
 Enzo Venturelli (1910-1996) – architetto italiano.
 Ettore Venturelli (1940-2014) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Francesco Venturelli (1888-1946) – parroco di Fossoli, medaglia d'oro al valor civile (in quanto si occupò dei prigionieri del campo di concentramento locale).
 Oscar Roberto Fabbiani Venturelli (1950) – ex calciatore argenti
 Renato Venturelli (1954) – critico cinematografico italiano.
 Romeo Venturelli (1938-2011) – ciclista su strada italiano

Altro 
16219 Venturelli – asteroide

Pagine correlate 
 Venturi
 Venturini